Estoraque puede referirse a:

El nombre común de la planta Styrax officinale.
El nombre común de la planta Liquidambar orientalis.
Estoraque, bálsamo extraído de las anteriores.